Tsushima kan syfta på:

 Tsushima (Aichi) - stad i Aichi prefektur, Japan
 Tsushima (ögrupp) - ögrupp i Nagasaki prefektur, Japan
 Tsushimasundet - sund vid denna ögrupp
 Tsushima, Nagasaki - stad på denna ögrupp